Trevor est un patronyme porté notamment par :

 Sir John Trevor (1637-1717), homme politique et juge anglais ;
 Austin Trevor (1897–1978), acteur britannique ;
 Claire Trevor (1910–2000), actrice américaine ;
 Helen Mabel Trevor (1831-1900) peintre d'Irlande du Nord ; 
 William Trevor (1928–2016), romancier, nouvelliste, dramaturge et scénariste irlandais.

C'est également le nom de plume de :

 Elleston Trevor (1920-1995), écrivain britannique.

Cinéma et télévision 
 Trevor, court métrage de Peggy Rajski ;
 Trevor, épisode de la saison 6 de la série télévisée X-Files.

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre